205 męczenników japońskich – grupa beatyfikowanych 7 maja 1867 roku ofiar prześladowań religijnych (w tym Alfons z Navarrete i 107 Towarzyszy, Maria Vaz, Jan Roman, Kacper Vaz)
 Męczennicy z Nagasaki – grupa 26 katolików ukrzyżowanych w Nagasaki 5 lutego 1597 i kanonizowanych w 1969 roku 
 Dominik Ibáñez de Erquicia i towarzysze – grupa 16 męczenników kanonizowanych w 1987 roku
 Piotr Kibe Kasui i 187 towarzyszy męczenników – grupa beatyfikowanych 24 listopada 2008 roku w Nagasaki

Przypisy